Dinamo Moskva je ime več moskovskih športnih klubov:
HK Dinamo Moskva, hokejski klub
KK Dinamo Moskva, košarkarski klub
NK Dinamo Moskva, nogometni klub
OK Dinamo Moskva, odbojkarski klub

Šport v Moskvi